Wizualizacja – metoda prezentowania informacji
 Wizualizacja – termin grafiki komputerowej
 Wizualizacja architektoniczna – sposób przedstawiania projektu architektonicznego
 Twórcza wizualizacja – wyobrażanie sobie upragnionego celu, stosowane jako metoda do jego osiągnięcia

en:Visualization